Елемент архітектурного шаблону модель-вид-контролер
 Розріз даних в теорії баз даних.